Nümphodórosz ókori görög orvos
 Amphipoliszi Nümphodórosz ókori görög író
 Szürakuszai Nümphodórosz ókori görög történetíró